Agata est un prénom féminin dérivé d'Agathe.

Agata peut désigner :
 Agata, une variété de pomme de terre ;
 (7366) Agata, un astéroïde ;
 Agata, un album de Nino Ferrer paru en 1969 ;
 Agata, une association lituanienne de l'industrie du disque.

AGATA peut désigner :
  (Advance GAmma Tracking Array), un détecteur de rayons gamma.